Dit is een lijst van kastelen en havezaten in de Nederlandse provincie Overijssel. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Aalshorst, Den || Dalfsen || Dalfsen || || || || nee || 
|-
| Alerdinck, Den || Heino || Raalte || || || || nee || 
|-
| Almelo || Almelo || Almelo || || || verbouwd || nee || 
|-
| Arkelstein || Bathmen || Deventer || || || verdwenen || || 
|-
| Backenhage || Deldenerbroek || Hof van Twente || || || || || 
|-
| Bellinckhof, De || Almelo || Almelo || || || || nee || 
|-
| Berg, Den || Dalfsen || Dalfsen || || || || nee || 
|-
| Bergentheim || Bergentheim || Hardenberg || || || verdwenen || ||
|-
| Beugelskamp || Denekamp || Dinkelland || || || reliëf zichtbaar || || 
|-
| Beverfeurde || Rijssen || Rijssen-Holten || || || restanten || || 
|-
| Boekelo, Hof te || Enschede || Enschede || || || verdwenen || || 
|-
| Borgbeuningen || Beuningen || Dinkelland || || || || || 
|-
| Boskamp || Boskamp || Olst-Wijhe || || || verdwenen || || 
|-
| Boxbergen || Wesepe || Olst-Wijhe || || || || nee || 
|-
| Breckelenkamp || Breklenkamp || Dinkelland || || || || || 
|-
| Bredenhorst, De || Heino || Raalte || || || verdwenen || ||
|-
| Buckhorst || Zalk || Kampen || || || gracht zichtbaar || || 
|-
| Campherbeek || Zwolle || Zwolle || || || restanten || || 
|-
| Colckhof, De || Laag Zuthem || Raalte || || || || || 
|-
| Dam, Den || Hellendoorn || Hellendoorn || || || verdwenen || nee ||
|-
| Diepenheim || Diepenheim || Hof van Twente || || || verbouwd || nee || 
|-
| Dingshof || Olst || Olst-Wijhe || || || verdwenen || ||
|-
| Doorn, Den || Haerst || Zwolle || || || verbouwd || ||
|-
| Dorth, Hof te || Bathmen || Deventer || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Dubbelink || Azelo || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Eerde || Ommen || Ommen || || || verbouwd || nee || 
|-
| Eese, De || Steenwijk || Steenwijkerland || || || verbouwd || nee ||
|-
| Eeshof, De || Tubbergen || Tubbergen || || || verbouwd || ||
|-
| Egede || Egede || Hellendoorn || || || || ||
|-
| Elsen || Elsen || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Everloo || Volthe || Dinkelland || || || gracht zichtbaar || || 
|-
| Eversberg || Nijverdal || Hellendoorn || || || verdwenen || ||
|-
| Frieswijk || Diepenveen || Deventer || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Gelder, De || Wijhe || Olst-Wijhe || || || || nee ||
|-
| Gerner || Dalfsen || Dalfsen || || || verdwenen || nee ||
|-
| Glinthuis || Haerst || Zwolle || || || verdwenen || ||
|-
| Gramsbergen, Huis te || Gramsbergen || Hardenberg || || || restanten || ||
|-
| Grimberg || Notter || Wierden || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Grote Scheer, De || Gramsbergen || Hardenberg || || || || ||
|-
| Grote Weede, De || Hasselt || Zwartewaterland || || || || ||
|-
| Grotenhuis || Borne || Borne || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Gunne, De || Heino || Raalte || || || || ||
|-
| Haere, De || Hengforden || Olst-Wijhe || || || || || 
|-
| Haerst || Zwolle || Zwolle || || || verdwenen || ||
|-
| Hagmeule || Bentelo || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Heeckeren || Goor || Hof van Twente || || || verbouwd || || 
|-
| Hengelo || Hengelo || Hengelo || || || verdwenen || || 
|-
| Herinkhave || Fleringen || Tubbergen || || || verbouwd || op verzoek ||
|-
| Hoenlo, Groot || Olst || Olst-Wijhe || || || verbouwd || ||
|-
| Hogeholt, 't || Hardenberg || Hardenberg || || || verdwenen || nee ||
|-
| Hoikink || Dulder || Dinkelland || || || reliëf zichtbaar || ||
|-
| Holterhof || Glanerbrug || Enschede || || || verdwenen || ||
|-
| Hondeborg || Zenderen || Borne || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Horte, De || Dalfsen || Dalfsen || || || || ||
|-
| Hunenborg || Volthe || Dinkelland || || || restanten ondergronds || ja ||
|-
| Kemenade || Albergen || Tubbergen || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Kevelham || Kerspel Goor || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Kranenburg || Zwolle || Zwolle || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Krijtenberg, De || Wijhe || Olst-Wijhe || || || reliëf zichtbaar || ||
|-
| Laer, Het || Ommen || Ommen || || || verbouwd || nee ||
|-
| Leemcule || Dalfsen || Dalfsen || || || || ||
|-
| Mataram || Dalfsen || Dalfsen || || || || ||
|-
| Nijenhuis || Diepenheim || Hof van Twente || || || ||nee ||
|-
| Nijenhuis || bij Heino || Olst-Wijhe || || || verbouwd || museum ||
|-
| Noorddeurningen || Denekamp || Dinkelland || || || || ||
|-
| Old Ruitenborgh || Vollenhove || Steenwijkerland || || || verbouwd || ||
|-
| Oldemeule || Oele || Hengelo || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Oldenhof || Markelo || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Oldenhof || Vollenhove || Steenwijkerland || || || || nee ||
|-
| Olidam || Kerspel Goor || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Oosterhof || Rijssen || Rijssen-Holten || || || verbouwd || || 
|-
| Oosterveen || Ommen || Ommen || || || || ||
|-
| Ootmarsum || Ootmarsum || Dinkelland || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Ordel, Den || Haerst || Zwolle || || || verdwenen || ||
|-
| Pekkedam || Diepenheim || Hof van Twente || || || gracht zichtbaar || ||
|-
| Rande, oud || Diepenveen || Deventer || || || restanten || ||
|-
| Rechteren || Dalfsen || Dalfsen || || || volledig intact || op verzoek || 
|-
| Reelaer, 't || Heino || Raalte || || || || || 
|-
| Rhaan || Hellendoorn || Hellendoorn || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Rozendael, 't || Heino || Raalte || || || || || 
|-
| Rutenberg || Ankum || Dalfsen || || || verbouwd || nee ||
|-
| Saasveld || Saasveld || Dinkelland || || || restanten || ||
|-
| Schellerberg || Zwolle || Zwolle || || || || nee ||
|-
| Scherpenzeel || Goor || Hof van Twente || || || verdwenen || ||
|-
| Schoonheten || Raalte || Raalte || || || || || 
|-
| Schuilenburg || Hulsen || Hellendoorn || || || reliëf zichtbaar || ja ||
|-
| Schuilenburg || Almelo || Almelo || || || reliëf zichtbaar || ||
|-
| Singraven || Denekamp || Dinkelland || || || || ja || 
|-
| Spijkerbosch || Boskamp || Olst-Wijhe || || || || nee || 
|-
| Stoevelaar || Herike || Hof van Twente || || || verdwenen || || 
|-
| Wittenstein || Kamperveen || Kampen || || || || ||
|-
| Wolfshagen || Hasselt || Zwartewaterland || || || || ||
|-
| Zuthem || Zwolle || Zwolle || || || verdwenen || ||
|}

 
Overijssel